Albotachardina är ett släkte av insekter. Albotachardina ingår i familjen Kerriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Albotachardina